Hengstl bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Hengstl (Berg), einen Berg () in Pressbaum, Niederösterreich
 Hengstlsattel, einen Pass im Wienerwald, Niederösterreich